Commission nationale consultative des droits de l'homme (1947)
 Commission nationale consultative de déontologie des psychologues (1997)
 Commission nationale consultative des Gens du voyage (1999)
 Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (2006)
 Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive